Il doppio  del Copa Petrobras Asunción 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Rubén Ramírez Hidalgo e Santiago Ventura erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Rogério Dutra da Silva e Rui Machado.

Fabio Fognini e Paolo Lorenzi hanno battuto in finale Carlos Berlocq e Brian Dabul 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Franco Ferreiro /  André Sá (semifinali)
  Rubén Ramírez Hidalgo /  Santiago Ventura (primo turno)

  Kaden Hensel /  Adam Hubble (primo turno)
  Carlos Berlocq /  Brian Dabul (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Copa Petrobras Asunción 2010